Knightstown peut désigner :
 Knightstown aux États-Unis, dans l'Indiana
 Knightstown en Irlande, sur l'île de Valentia dans le comté de Kerry